Quechua steht für:

 Quechua, Sprachenfamilie in den Anden
 Quechua (Volk), Volksgruppen, die Varietäten des Quechua sprechen
 Quechua (Höhenstufe), Höhenstufe der Anden
 Quechua (Gattung), in den Anden heimische Gattung der Ringelwurm-Familie Ocnerodrilidae
 Quechua, Bergsport- und Campingmarke des französischen Sportfachhändlers Decathlon (Unternehmen)